Барвинково — название населённых пунктов на Украине:

 Барвинково — исчезнувшее село в Погребищенском районе  Винницкой области.
 Барвинково — село в Овручском районе Житомирской области.
 Барвинково — село в Сумском районе Сумской области.
 Барвинково — село в Ичнянском районе Черниговской области.
 Барвинково — прежнее (до 1992 года) название села Низколизы в Монастырисском районе Тернопольской области.

См. также 
 Барвенково